Stanton es el nombre de dos pueblos en Wisconsin:

 Stanton (condado de Dunn, Wisconsin)
 Stanton (condado de St. Croix, Wisconsin)